Бои при Кьеврене () — одни из первых боёв начавшихся войн эпохи великой французской революции, произошедшие 29-30 апреля 1792 года в окрестностях города Монса между французскими войсками под командованием генерал-лейтенанта Бирона и австрийскими силами фельдмаршал-лейтенанта Больё. После неудачного наступления на Монс деморализованный корпус Бирона был вынужден отступить на исходные позиции на территорию Франции.

Предыстория 
После объявления войны 20 апреля 1792 года план наступления французской армии на северной границе заключался в том, чтобы вторгнуться в Австрийские Нидерланды четырьмя колоннами и, овладев Намюром, Монсом, Турне и Фюрном, дальше наступать по обстоятельствам: к Брюсселю или Льежу. Первая колонна Лафайета — 25 тысяч — наступала из Живе на Намюр, вторая колонна Диллиона — 3 тысячи — двигалась из Турне на Лилль, третья колонна Бирона — 10 тысяч — наступала от Валансьена на Монс, четвёртая колонна Карлеса двигалась из Дюнкерка на Фюрн. Географическое положение Бельгии давало возможность овладеть ею почти без затруднений; старые крепости на французской границе были разоружены по распоряжению императора Иосифа; бельгийцы ждали прихода французских революционеров и готовились их поддержать.

Ход боёв 
28 апреля 1792 года военный министр Дюмурье послал генерал-лейтенанту Бирону приказ атаковать город Монс и с помощью восставших против императора бельгийцев захватить это место. На следующее утро Бирон выступил из своего лагеря во главе десяти пехотных батальонов и десяти эскадронов и беспрепятственно захватил лежащую на границе деревню Кьеврен, в которой оставил группу национальных гвардейцев, а сам с остальными войсками направился к Монсу в трёх колоннах.

На окраине деревни Буссю французский гусарский авангард был обстрелян и атакован австрийскими уланами и тирольскими егерями. Бирон разогнал уланов несколькими пушечными выстрелами и продолжил марш. Далее, перед Орну, авангард вступил в бой ещё с одним отрядом австрийцев, поддерживаемым группой егерей, которые также были отбиты пушечными выстрелами. Чуть позже Бирон отбросил вражеские аванпосты в Сен-Гилене, а затем двинулся на Кареньон. Фельдмаршал-лейтенант Больё с 2000 пехотинцами и 1500 кавалеристами укрылся на высотах Жемаппа и Кюема, чтобы прикрыть Монс, а его егеря заняли позицию за оврагом у Кареньона.

Бирон подошёл к Монсу, но никакого восстания в поддержку французов в городе не вспыхнуло. Основные силы австрийской кавалерии и пехоты выстроились в линию перед его стенами, их фронт был усилен десятью орудиями. Бирон, сочтя эту позицию неприступной и зная об усталости своих войск, отложил атаку и начал активную, но мало эффективную канонаду против позиций противника.

Около 5 часов вечера австрийская кавалерия атаковала аванпост на его правом фланге в деревне Вам, охраняемый четырьмя ротами гренадер и пикетом кавалерии. Силами пехотного полка австрийцы были отбиты. Другие французские аванпосты постоянно обстреливались тирольскими егерями.

Вечером Бирон получил информацию от маршала Рошамбо о поражении французского корпуса, посланного к Турне, и стал готовиться к отходу. В это время, около десяти часов вечера, несколько драгунских полков покинули линию фронта и бросились бежать с криками: «Нас предали». С трудом Бирону удалось их остановить и вернуть в строй между Буссю и Орну. Паника передалась другими частям, которые также стали покидать позиции.

30 апреля, на рассвете, Бирон начал отступление главными силами, и французы без потерь отошли до Кьеврена. Бирон был обязан этим безопасным отступлением только благоприятной местности, поскольку кавалерия противника не могла быстро его преследовать. Бирон оставил Кьеврен и повёл армию в свой старый лагерь возле Кьеврешена. В это время батальон национальной гвардии, который охранял Кьеврен, был атакован отрядом австрийских улан, тем самым посеявшим панику среди остальных войск. Подошедшая к тому времени австрийская пехота превратила эту панику в повальное бегство в Валансьен, в ходе которого многие французы были убиты или пленены. Французский лагерь между Креспеном и Кьеврешеном и его имущество попали в руки преследователей. К счастью для французов, Рошамбо прибыл из Валансьена с тремя полками и расположил восемь пушек на высотах у Сен-Сольв, которые остановили австрийцев.

Результаты 
Французы в этих боях потеряли 250 убитыми, 100 пленными, 5 орудий и 7 зарядных ящиков. Наступление других колонн также закончилось неудачей и возвращением на территорию Франции.

Литература 
 Голицын Николай Сергеевич. Всеобщая военная история новейших времён: Часть 1. Тип. Товарищества «Общественная польза». СПб. 1872. 448 с.

 Carl Renouard. Geschichte des französischen Revolutionskrieges im Jahre 1792. Fischer, 1865, 495 s. 

 Gazette de France. Imprimerie royale. Paris. 1792-05-05

 Nouveau dictionnaire historique des sièges et batailles memorable… tome V, Paris, 1809, стр. 285—286

Сражения по алфавиту
Военные сражения революционной Франции
Сражения Австрии
Сражения 1792 года
Апрель 1792 года